Лола () — женское имя:
 Лола — таджикский вариант от женского имени Лала, которое имеет персидское происхождение, в переводе означающее «тюльпан». 
 Лола — женское имя, сокращение или производное от имён Долорес, Шарлотта и других; ласкательно-уменьшительное — Лолита.
 Лола, Валерий Валерьевич (род. 1983) — российский детский хирург, травматолог-ортопед, мануальный терапевт с курсом прикладной кинезиологии, кандидат медицинских наук.
 Балет
 «Лола» — героический балет Владимира Бурмейстера на музыку Сергея Василенко (1943)
 Кинофильм
 Лола (фильм, 1920) — фильм Владислава Старевича по сценарию Николая Эфроса с участием Ольги Гзовской и Владимира Гайдарова (1920)
 Лола (фильм, 1961) — фильм Жака Деми (1961)
 Лола (фильм, 1969) — фильм с участием Чарльза Бронсона (1969)
 Лола (фильм, 1981) — фильм Райнера Фассбиндера (1981)
 Лола (фильм, 1986) — фильм Бигаса Луны (1986)
 Беги, Лола, беги — фильм Том Тыквера (1998)
 Песня
 «Lola» — песня группы The Kinks
 «Lola» — песня британского исполнителя Mika
 «Lola» — песня австралийской певицы Игги Азалии
 «Лола» — песня группы «Бахыт-Компот»
 Топоним
 Лола — город на юго-востоке Гвинеи
 Лола — посёлок в городском округе Элиста, Республика Калмыкия (Россия)
 Астрономия
 (463) Лола — астероид, открытый в 1900 году
 Программирование
 «Lola (язык программирования)» — язык программирования, разработанный Никлаусом Виртом
 Формула-1
 «Lola Racing Cars» (Lola Cars International) — британская компания по разработке гоночных автомобилей, основанная в 1961 году
 Лола (команда Формулы-1) — бывшая команда Формулы-1 (1997)

См. также 
 Лол (значения) — многозначный термин

Примечания